Кирпань Андрій Євтихійович — український валторніст
 Кирпань Володимир Петрович — радянський композитор

Див. також 
 Кирпа
Українські прізвища